Le syndrome de Bindewald Ulmer Muller est l'association d'une tétralogie de Fallot, retard de croissance et mental.
Le caractère génétique de cette pathologie est probable et serait à transmission autosomique récessive

Sources 
  Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). Johns Hopkins University, Baltimore, MD. MIM Number:601127

Bindewald Ulmer Muller